Das Wort Version (vom lateinischen  für „die Drehung“, „die Umgehung“ oder „der Wechsel“) bezeichnet:

 eine bestimmte Fassung eines Programmes (englisch ), siehe Version (Software)
 eine von mehreren Alternativen, siehe Möglichkeit
 eine Fassung in Worte, siehe Interpretation
 in der Medizin allgemein die Neigung, siehe Lage- und Richtungsbezeichnungen
 in der Augenheilkunde die gleichsinnige Bewegung beider Augen, siehe Augenbewegung
 In der Mathematik ein stochastischer Prozess, der sich nur auf einer Nullmenge von einem weiteren Prozess unterscheidet, siehe Versionen eines stochastischen Prozesses

Siehe auch:

 Fassung
 Variante
 Kardioversion